Nasirabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nasīrābād (ort i Indien), Rajasthan, Ajmer,

Iran 

 Naşīrābād, ort, Teheran, 
 Naşīr, ort, Khorasan, 
 Naşrābād, ort, Esfahan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar